Georges Dancigers, un producteur de cinéma.
 Oscar Dancigers est un producteur de cinéma, frère de Georges Dancigers.

Lien externe 
 

Patronyme français